Yangon Airways Limited es una aerolínea con base en Birmania, que ofrece vuelos regulares y charter domésticos desde Rangún a otras ciudades.

Historia 
Yangon Airways fue fundada en 1996 en la unión empresarial entre Myanma Airways y la Krong-Sombat Company de Tailandia. En 1997, la MHE-Mayflower Company adquirió las acciones de Krong-Sombat.
Myanmar May Flower Group fue fundada en 1991 por Kyaw Win.
En 2000, el Grupo vendió May Flower Yangon Airways y la cartera total del Grupo Flor de Mayo al Ejército Unido del Estado de Wa.
Yangon Airways desarrollado una reputación dudosa cuando surgieron informes de que era propiedad del Estado Wa Unido Army [3] (una milicia separatista involucrados en el conflicto interno en Birmania) y, como tal, participa activamente en el tráfico de drogas, lo que llevó al gobierno de EE. UU. a tener. las sanciones impuestas a la compañía aérea conforme a la Ley Kingpin, el 13 de noviembre de 2008 [4].
El 3 de diciembre de 2010, Yangon Airways tuvo que suspender todas las operaciones de vuelo [5] después de tener su licencia de transporte comercial había sido retirada por el Departamento de Aviación Civil birmano. Yangon Airways 'será operado del 16 de octubre de 2011. The Irrawaddy [6] afirma que esto sucedió debido a la vinculación de la compañía con los separatistas, más que debido a los problemas financieros de la compañía aérea tenía mucho que sufría.

Destinos 
Yangon Airways opera vuelos regulares a los siguientes destinos:

 Birmania:
 Bagan
 Dawei
 Heho
 Kawthoung
 Kyaing Tong
 Mandalay
 Myeik
 Myitkyina
 Naipyidó
 Tachileik
 Rangún

Flota 
La flota de Yangon Airways incluye los siguientes aviones (a 1 de diciembre de 2010):

 2 ATR 72-212
 2 ATR 72-500

Enlaces externos 
 Yangon Airways
 Flota de Yangon Airways

Referencias 

Aerolíneas de Birmania
Aerolíneas fundadas en 1996